Чурилов Станислав Николаевич (род. 1 апреля 1967) - российский поэт. Член Московской городской организации Союза писателей России.

Биография 
Родился 1 апреля 1967 года в городе Калининграде
Московской области. С 1973 по 1983 годы обучался в средней школе № 8
города Калининграда. Срочную службу проходил в Белорусской ССР в
Ракетных войсках стратегического назначения. После демобилизации в 1987
году поступил во Всесоюзный политехнический институт. За последующие 10
лет на фоне событий в стране меняет много рабочих мест, пока в 1998 году
не начинает заниматься подготовкой и проведением массовых мероприятий. В 2006 году оканчивает Московский государственный университет культуры и искусств.

Литературная деятельность 
Начал писать стихи и тексты песен ещё в школе. Долгое время стихи практически не издавались для широкой публики. С появлением интернета стал публиковаться на различных литературных сайтах. Был номинирован на соискание национальной литературной премии «Поэт года» за 2019 год (стал финалистом). В конце 2019 года редакционная коллегия портала Российского союза писателей приняла решение о включении его стихов в альманах «Антология русской поэзии».

В январе 2020 года по решению Президиума Российского союза писателей Станислав Чурилов был награждён медалью «Антон Чехов 160 лет».
Также в январе 2020 года поэт был принят в Московскую городскую организацию Союза писателей России, которая в феврале 2020 года наградила Станислава Чурилова медалью "За верность Отечественной литературе" «И.А. Бунин (1870-1953)». В июле 2020 года стал лауреатом литературно-общественной премии Московской городской организации Союза писателей России "Покой нам только снится" в честь 140-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Блока. Как номинанту национальной литературной премии «Поэт года» была вручена медаль «Анна Ахматова 130 лет».

В 2020 году вышел поэтический сборник «Открыть Окно». В качестве иллюстраций в книге используются работы художника Бориса Дмитриевича Клементьева.

На сборник стихов «Открыть окно» Станислава Чурилова вышла
положительная рецензия в «Литературной газете».

Примечания 

Поэты России XXI века